Ханка — несколько топонимов:

 Ханка — озеро в Приморском крае России и провинции Хэйлунцзян в Китае.
 Ханка — посёлок городского типа в Хорезмской области Узбекистана.

Также:

 Ханка — жанр японской поэзии.
 Ханка — жаргонное название наркотиков, медицинских препаратов, содержащих наркотические (как правило, опиумные) соединения, а также наркотиков, приготовляемых из них.
 Ханка — жаргонное название водки и самогона.
 Ханка — на Дальнем Востоке жаргонное, упрощённое название ханшина (байцзю), китайского аналога водки.
 Ханка, Ангела — фигуристка из Австрии, серебряный призёр чемпионата мира 1914 года в женском одиночном катании.
 Ханка, Эрика — австрийская артистка балета.

См. также 
 Малая Ханка